Док — споруда, призначена для будівництва, транспортування (плавучий док), ремонту і фарбування суден, а також для їх навантаження і вивантаження.
 Док — частина комп'ютерного графічного інтерфейсу, варіант панелі інструментів.
 Клемент Мартін Док (1893-1980) — південноафриканський мовознавець, африканіст, один з найбільших фахівців з мов банту першої половини XX століття.
 Док — скорочення від «доктор», неофіційне звертання до лікарів і вчених, вживається в багатьох художніх фільмах замість прізвиська.
 ДОК — деревообробний комбінат.

Посилання